Krystyna Szczepańska (1917–1986) – polska śpiewaczka
 Krystyna Szczepańska (ur. 1950) – polska scenografka